Мердаре може бити:
Мердаре (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија
Мердаре (Подујево), насељено место у општини Подујево